

Аппер-Провіденс Тауншип — селище в окрузі Делавер, штат Пенсільванія
 Аппер-Провіденс Тауншип — селище в окрузі Монтгомері, штат Пенсильванія